Шуш () — один из 20 шахрестанов (областей) иранской провинции Хузестан. Административный центр — город Шуш.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی), включающий в себя города Шуш и Хорр.
 Шавур (بخش شاوور), включающий в себя город Эльван.
 Фатх Олмобин (بخش فتح‌المبین)
Население области на 2006 год составляло 189 793 человека.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer 

шахрестаны Хузестана